Op het tennistoernooi van de Paralympische Zomerspelen 2020 speelden de mannen in het dubbelspel van 28 augustus tot en met 3 september 2021.

Toernooisamenvatting 
De als tweede geplaatste titelverdedigers, Stéphane Houdet en Nicolas Peifer uit Frankrijk, prolongeerden hun paralympische dubbelspeltitel. In de gouden finale versloegen zij het eerste reekshoofd, Alfie Hewett en Gordon Reid uit het Verenigd Koninkrijk, die het zilver mochten ontvangen. Het als vierde geplaatste Nederlandse koppel Tom Egberink en Maikel Scheffers, die een bronzen medaille mee naar huis namen, wonnen daarmee hun eerste paralympische eremetaal als team.

Het andere Nederlandse duo, Carlos Anker en Ruben Spaargaren, was het achtste reekshoofd en bereikte de kwartfinale.

Ook de Belgen Joachim Gérard en Jef Vandorpe, als zesde geplaatst, bereikten de kwartfinale.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema Paralympische spelen, klik Wheelchair tennis, dan klik Men's Doubles
 Toernooischema ITF

Tennis op de Paralympische Zomerspelen 2020